De oude naam voor de stad Chennai in India
Madras Presidency, of Madras Province, een bestuurlijk gebied in Brits-Indië
Een voormalige staat in India, Madras (staat), opvolger van Madras Presidency
Madras (Oregon), een plaats in de Verenigde Staten